XXIII мужской молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил в 2012 году с участием команд, составленных из игроков не старше 1993 года рождения. Впервые в истории молодёжных чемпионатов Европы организаторами финальной стадии были две страны, матчи прошли с 24 августа по 2 сентября в польской Гдыне и датском Раннерсе. Победителем чемпионата стала сборная Италии под руководством Марко Бонитты, выигравшего первый титул в соревнованиях мужских сборных — в 2002 году он приводил женскую национальную сборную Италии к победе на чемпионате мира, а также работал с женской командой Польши.

Отборочные игры 
Без отбора участниками финального турнира чемпионата Европы стали сборные Польши и Дании на правах команд стран-организаторов и призёры предыдущего чемпионата — сборные России, Болгарии и Сербии.

В квалификационных соревнованиях участвовали 29 сборных. Для семи команд квалификация началась с первого этапа, два победителя которого продолжили участие в турнире; 22 сборные стартовали со второго этапа. Победители групп A, В, С и D вышли в финальный турнир, а занявшие 2—3-е места стали участниками третьего этапа, где было разыграно ещё 3 путёвки в финальный турнир.

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Финальный турнир

Арены 
 Гдыня — «Хала Гдыня» (группа I, плей-офф);
 Раннерс — «Скайлайн Арена» (группа II).

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф

За 5—8-е места

За 1—4-е места

Индивидуальные призы

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола
 Итоги чемпионата на сайте Всероссийской федерации волейбола

2012
2012 год в волейболе
Август 2012 года
Сентябрь 2012 года
Спорт в Дании в 2012 году
Спорт в Польше в 2012 году
Чемпионаты Европы в Дании
Чемпионаты Европы в Польше
Спорт в Гдыне
Волейбол
Международные соревнования по волейболу в Дании
Международные соревнования по волейболу в Польше